Svarovski est une marquede montres suisses, basée à Genève.

Hans Swarowsky était un chef d'orchestre et pédagogue autrichien.